Епи́скоп Анто́ний (в миру Алексей Викторович Простихин; 20 октября 1976, Глазов, Удмуртская АССР) — архиерей Русской православной церкви, епископ Славгородский и Каменский.

Биография 
Родился 20 октября 1976 в Глазове в семье рабочих. По собственному признанию: «Я родился в Глазове в семье рабочих и служащих. Отец был слесарем, мама — контролером ОТК на Чепецком механическом заводе. Там я вырос, окончил школу, начал ходить в Георгиевский храм, который тогда был единственным и располагался на окраине города».

В 1984—1994 годы обучался в средней школе № 12 города Глазова.

По собственному признанию: «В 1993 году в юношеском возрасте принял крещение. Появилось осознанное желание служить Церкви. Решил поступать в епархиальное духовное училище в Волгограде, где у нас жили родственники». В 1994—1995 годы обучался в Волгоградском епархиальном духовном училище.

В 1995—1996 годы — послушник в Кременско-Вознесенском мужском монастыре Волгоградской епархии. Монастырь, как он впоследствии вспоминал, «находится в живописном месте, где раньше была старинная казачья обитель. Сейчас монастырь восстановлен, а тогда на дворе стояли лихие 90-е. Мы жили в руинах при разрушенном соборе. Спали на деревянных стеллажах в амбарах, которые отапливались с помощью электрических проводов. Розетки часто загорались. Поскольку я спал около одной из них, меня несколько раз будили: одеяло горит, давай тушить».

В 1996—1998 годы проходил срочную службу в рядах российской армии.

В 1998—2002 годы — алтарник в Преображенском храме г. Глазова.

17 марта 2002 года в Александро-Невском кафедральном соборе Ижевска архиепископом Ижевским и Удмуртским Николаем (Шкрумко) рукоположен в сан диакона к Преображенскому храму города Глазова.

6 мая 2003 года в Преображенском храме города Глазова архиепископом Ижевским и Удмуртским Николаем рукоположен в сан пресвитера с назначением на должность штатного священника к Преображенскому храму города Глазова. Одновременно нёс послушание настоятеля Покровского храма посёлка Сева, Свято-Троицкого храма села Понино Глазовского района.

10 марта 2009 года уволен за штат Ижевской епархии. С 26 марта 2009 года — насельник Александро-Невской лавры.

14 апреля того же года в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга наместником Лавры архимандритом Назарием (Лавриненко) пострижен в монашество с наречением имени Антоний в честь преподобного Антония Дымского. Возглавлял паломническую службу монастыря.

В том же году заочно окончил Московскую духовную семинарию.

В 2012 году заочно поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права.

С 2013 по 2015 годы заочно обучался в Санкт-Петербургской духовной академии.

С 2012 по 2015 год окормлял Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения.

Архиерейство 
24 декабря 2015 года решением Священного Синода избран епископом Сарапульским и Можгинским.

25 декабря того же года в земле Русской просиявших, Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием возведён в сан архимандрита.

26 декабря 2015 года в Тронном зале Храма Христа Спасителя состоялось наречение архимандрита Антония во епископа Сарапульского и Можгинского.

28 декабря 2015 года в Сретенском монастыре города Москвы был хиротонисан во епископа Сарапульского и Можгинского. Хиротонию совершили: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий (Судаков), митрополит Томский и Асиновский Ростислав (Девятов), митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин (Костенков), архиепископ Сергиево-Посадский Феогност (Гузиков), архиепископ Петергофский Амвросий (Ермаков), епископ Кронштадтский Назарий (Лавриненко), епископ Воскресенский Савва (Михеев), епископ Глазовский и Игринский Виктор (Сергеев), епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов)

24 сентября 2021 года решением Священного Синода переведён на кафедру Славгородской епархии.

Примечания

Ссылки 
 Антоний, епископ Сарапульский и Можгинский (Простихин Алексей Викторович) // Патриархия.Ru
 Антоний Простихин
 Приветствие иеромонаха Антония (Простихина)
 Иеромонах Антоний: паломничество — это духовный труд, 14 октября 2014
 Епископ Антоний: служить Господу и людям // izhiza.ru, 5 сентября 2018

Епископы Русской православной церкви
Выпускники Московской духовной семинарии